Dieser Artikel enthält die Kader der Copa América 2004 in Peru.

Gruppe A

Bolivien

Kolumbien

Peru

Venezuela

Gruppe B

Argentinien

Ecuador

Mexiko

Uruguay

Gruppe C

Brasilien

Chile

Costa Rica

Paraguay 

Kader 2004
Fußball 2004
Kaderliste